Unter dem Begriff Verdrahtung versteht man 
 Das Verlegen von elektrischen Leitungen, siehe auch Verdrahtungssystem.
 Die elektrische Verbindung von Zellen u. a. Bauelementen auf einem Verdrahtungsträger beim Layout- bzw. Chipentwurf.
 Die synaptischen Verbindungen zwischen Neuronen werden bei der Konnektomforschung als Verdrahtung bezeichnet.
 Technik zur Formgebung von Gehölzen, siehe Drahtung.
Siehe auch:
 Feinverdrahtung